Le Puits de Jacob est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Puits de Jacob, roman de Pierre Benoit (1925)
 Le Puits de Jacob, film d'Edward José (1925) d'après le roman de Pierre Benoit
 Le Puits de Jacob, bande dessinée de Fred Duval (2015)